Die EBSA-Snookereuropameisterschaft 2019 war ein Snookerturnier, das vom 23. Februar bis 2. März 2019 im U Magic Palace Hotel im israelischen Eilat stattfand. Es war die 28. Austragung der vom europäischen Snookerverband European Billiards and Snooker Association veranstalteten Kontinentalmeisterschaft.

Aus dem deutschsprachigen Raum nahmen die Österreicher Andreas Ploner, Florian Nüßle und Philipp Koch sowie die Deutschen Robin Otto und Michael Schnabel teil. Koch schied bereits in der Gruppenphase aus, Otto und Schnabel erreichten die Runde der letzten 64, Ploner die Runde der letzten 32. Nüßle verlor erst im Viertelfinale, was zuvor nur 2014 einem Österreicher bei einer Europameisterschaft gelungen war.

Europameister wurde der Pole Kacper Filipiak, der das Finale mit 5:4 gegen David Lilley aus England gewann. Filipiak qualifizierte sich damit für die Main-Tour-Spielzeiten 2019/20 und 2020/21. Das mit 123 Punkten höchste Break des Turniers spielte der Waliser Andrew Pagett in seinem Gruppenspiel gegen den Kroaten Filip Bermanec.

Modus 
Die 125 Teilnehmer wurden in 25 Gruppen mit jeweils fünf Spielern eingeteilt, in denen sie im Round-Robin-Modus gegeneinander antraten. Die drei Bestplatzierten jeder Gruppe qualifizierten sich für die im K.-o.-System ausgetragene Finalrunde.

Finalrunde

Runde der letzten 75 

|}

Runde der letzten 64 bis Finale

Finale

Century Breaks 
10 Spieler erzielten während des Turniers insgesamt 12 Century Breaks.

Weblinks 
 Offizielle Website
 2019 European Championships - Men bei CueTracker

Einzelnachweise 

2019
Europameisterschaft
Sportveranstaltung in Eilat
Billardturnier in Israel